Le terme d’hippopotame nain ou d’hippopotame pygmée désigne indifféremment l’une des deux espèces d’hippopotame actuelles et plusieurs espèces fossiles de petits hippopotamidés.

 Hippopotame nain est le nom vernaculaire de l'une des deux espèces d'hippopotame actuelles, scientifiquement nommée Hexaprotodon liberiensis. Cette appellation renvoie à sa taille, inférieure à celle de l'hippopotame africain classique, l'unique autre espèce existante.

 Hippopotame nain est la désignation commune de plusieurs espèces fossiles d'hippopotames de petite taille découvertes en l'espace de quelques années seulement après H. liberiensis, au début du  : 
 Hippopotamus creutzburgi (hippopotame nain crétois), 
 Hippopotamus meltensis (hippopotame maltais) et 
 Hippopotamus minor (hippopotame nain de Chypre)
 Hexaprotodon madagascariensis et Hippopotamus lemerlei (hippopotames nains de Madagascar). 

Le terme d'hippopotame nain est souvent suivi du lieu de vie de l'espèce, par exemple H. liberiensis peut être appelé « hippopotame nain de l'ouest africain » pour le différencier de l'hippopotame nain de Madagascar.  

Bien que ces espèces soient de même taille, on ne les considère pas comme étroitement apparentées à H. liberiensis. 

Certaines semblent proches de l'hippopotame européen, qui était de taille comparable à l'hippopotame commun, et on suppose qu'elles sont le fruit d'un nanisme insulaire. Elles sont classiquement classée dans le genre hippopotamus. D'autres au contraire, comme les ancêtres de l'actuel hippopotame pygmée, étaient aussi de petite taille et, par conséquent, ne sont pas le fruit d'un nanisme.

Références 

Ongulé (nom vernaculaire)
Hippopotamidae
Nom d'ongulé ambigu